Fargo steht für:
 Fargo (Band), deutsche Hard-Rock-Band
 Fargo (Lkw-Marke), ehemalige Marke von Chrysler
 Isuzu Fargo, Kleintransportermodell
 Fargo, NATO-Codename für das sowjetische Jagdflugzeug Mikojan-Gurewitsch MiG-9

Filme:
 Fargo (1952)
 Fargo (Film), Film der Regisseure Ethan und Joel Coen (1996)
 Fargo (Fernsehserie), basierend auf dem Film von 1996

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fargo (Arkansas)
 Fargo (Georgia)
 Fargo (Illinois)
 Fargo (Indiana)
 Fargo (Michigan)
 Fargo (New York)
 Fargo (North Dakota), als Bischofssitz siehe Bistum Fargo
 Fargo (Ohio)
 Fargo (Oklahoma)
 Fargo (Texas)
 Fargo (Wisconsin), im Vernon County

Personen:
 Brian Fargo (* 1962), US-amerikanischer Computerspieleentwickler
 Donna Fargo (* 1945), US-amerikanische Country-Sängerin
 Irene Fargo (* 1963 als Flavia Pozzaglio; † 2022), italienische Sängerin
 James Fargo (* 1938), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Thomas B. Fargo (* 1948), ehemaliger Admiral der US Navy
 William Fargo (1818–1881), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Fargo Station (Ontario), Gemeinde in Kanada
 USS Fargo, Schiffe (Begriffsklärung)
 Wells Fargo, Finanzdienstleistungsunternehmen
 West Fargo (North Dakota), Stadt in den USA